Jaensch oder Jänsch ist ein deutscher Nachname, der sich vom Personennamen Johannes ableitet.

Er ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Jaensch (1936–2022), australischer Politikwissenschaftler
 Erich Rudolf Jaensch (1883–1940), deutscher Psychologe
 Robert Jaensch (1817–1892), deutscher Mathematiklehrer 
 Walther Jaensch (1889–1950), deutscher Sportmediziner und SS-Mitglied

Siehe auch:
 Abbau Jänsch, früherer Name von Rasino (Kaliningrad, Gurjewsk) (bis 1865)